Byrne kan som auktorsförkortning betyda:

 Lucius Widdrington Byrne
 Margaret Mary Byrne

Robotskapade auktorsförkortningar